est la formule brute de plusieurs isomères.

 méthanal, numéro CAS 
 polyoxyméthylène, numéro CAS 

de:CH2O
en:CH2O
hu:CH2O